Placencia puede referirse a:
 Placencia (Belice), localidad del sur de Belice;
 Placencia de las Armas, localidad española de la provincia de Guipúzcoa.

Otros términos relacionados 
 Placentia
 Plaisance
 Plaisir (desambiguación)
 Plasencia (desambiguación)
 Prazeres